Woodcrest ist der Name folgender 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Woodcrest (Kalifornien)
 Woodcrest (New York), Historic District bei Nissequogue
 Woodcrest (New Jersey)

Sonstiges:
 Woodcrest, Codename eines Server- und Workstationprozessors von Intel, siehe Intel Xeon